Магура

 Магура — пещера в Болгарии, расположенная недалеко от села Рабиша, вблизи Видина.
 Оравска Магура — горный массив в северной Словакии, часть Западных Бескид.
 Спишска Магура — горный массив на территории Спиша в восточной Словакии, часть Подгуольно-Магурской гряды.
 Магура Лимнянская — горная вершина в Верхнеднестровских Бескидах, на территории Турковского района Львовской области Украины.
 Магура — вершина в Сколевских Бескидах.
 Магура-Жиде — гора в Закарпатье.
 Магура — округ в Бангладеш.
 Магура — город в Бангладеш.
 Магура, Игорь Сильвестрович (1928—2022) — доктор биологических наук, профессор, академик НАН Украины.
 Магура, Сильвестр Сильвестрович (1897—1938) — украинский археолог, музеевед, отец предыдущего.